Turok: Dinosaur Hunter, videojoc d'acció en primera persona publicat per a Nintendo 64 i per a Windows publicat el 1997, basat en una sèrie de còmics sota el mateix nom, el primer de la saga de Turok
 Turok 2: Seeds of Evil, videojoc d'acció en primera persona per a Nintendo 64, Windows 9x i Game Boy Color, publicat el 1998 
 Turok 3: Shadow of Oblivion, videojoc de Nintendo 64 i Game Boy Color publicat el 2000
 Turok (videojoc del 2008), videojoc acció en primera persona de la saga Videojocs de Turok basat en els còmics del mateix nom d'Acclaim Entertainment
 Turok: Battle of the Bionosaurs, videojoc creat per Bit Managers per a Game Boy, publicat el 1997
 Turok: Evolution, videojoc d'acció en primera persona desenvolupat i publicat per Acclaim Entertainment
 Turok: Rage Wars, videojoc d'acció en primera persona per a Nintendo 64 i Game Boy Color, que va ser publicat al mateix temps que els títols